Энмедио () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Кампоо-де-Энмедио — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия.
 Кумбрес-де-Энмедио — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэльва, в составе автономного сообщества Андалусия. 
 Моралеха-де-Энмедио — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид.
 Наварес-де-Энмедио — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. 
 Сендехас-де-Энмедио — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.